Кубок Наследного принца Катара 2011 — 17-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 24 по 29 апреля. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 2010/2011.

Участники 
 Лехвия : чемпион Лиги звёзд Катара 2010/2011
 Аль-Гарафа : 2-е место в Лиге звёзд Катара 2010/2011
 Эр-Райян : 3-е место в Лиге звёзд Катара 2010/2011
 Аль-Араби : 4-е место в Лиге звёзд Катара 2010/2011

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Примечания 

Футбол в Азии в 2011 году
Спорт в Катаре в 2011 году
Кубок наследного принца Катара